Душан Попович:
* Попович, Душан (1894—1965) — сербский историк и социолог.
 Попович, Душан (1927—2001) — югославский певец.
 Попович, Душан (1970—2011) — югославский и сербский ватерполист.
 Попович, Душан (род. 1981) — сербский футболист.
 Попович, Душан (род. 1983) — сербский шахматист, гроссмейстер (2007).